Iphthimé peut désigner :

Mythologie 

 Iphthimé, fille d'Icarios, sœur de Pénélope et de Périléos, épouse d'Eumélos de Phères, mère de Zeuxippe.
 Iphthimé, fille de Dorus, mère des Satyres Lycos, Pherespondus et Pronomus par Hermès.

Astronomie 
 , un astéroïde.